Hwajeong-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Hwajeong-dong, Gwangju, stadsdel, 
 Hwajeong-dong, Goyang, stadsdel, 
 Hwajeong-dong, Ulsan, stadsdel